Достоинство — морально-нравственная категория, означающая уважение и самоуважение человеческой личности за присущие ей морально-нравственные качества.
Мужское достоинство — достоинство мужчины; поведение, соответствующее представлению о мужской чести.
 Достоинство — стоимость, ценность денежного знака.
 Достоинство — в карточных играх положение карты в масти. Достоинства карт обозначаются: Т — туз, К — король, Д — дама, В — валет, 10 — десятка, 9 — девятка, 8 — восьмёрка, 7 — семёрка, 6 — шестёрка, 5 — пятёрка, 4 — четвёрка, 3 — тройка, 2 — двойка, x — карта любого достоинства.

См. также 
 Dignitas ()
«мужское достоинство» — эвфемизм мужского полового члена.

Примечания